La Caricature est le titre de plusieurs œuvres :
 La Caricature, hebdomadaire satirique français publié à Paris entre 1830 et 1843
 La Caricature, hebdomadaire satirique français publié à Paris entre 1880 et 1904

Voir aussi 
 Caricature